Румунська кампанія Пе́ршої світово́ї війни́ (1916–1917) — військова кампанія, що проходила в роки Першої світової війни на території Королівства Румунія.

Румунська кампанія Першої світової війни була частиною боїв на Східному фронті. Вступ у війну Королівства Румунія в серпні 1916 на боці Російської імперії і Антанти згодом виявився для них серйозним послабленням. Румунська армія проявила себе, як вкрай слабка союзниця і Російська імперія була змушена послати до Королівства Румунія значну кількість власних військ. Це проте не змогло завадити тому, що Центральні держави вже через кілька місяців опанували більшість території Королівства Румунія до початку 1917 року.

Зміст 
Успіхи військ Антанти на Західному фронті в протистоянні під Верденом та російських військ влітку на Південно-Західному фронті в кампанії 1916 року остаточно покінчили з коливаннями правлячих кіл Королівства Румунія і схилили її на бік Антанти.

28 серпня 1916 року Королівство Румунія оголосила війну Австро-Угорській імперії. Румунська армія, слабко навчена й погано озброєна, вторглася до Трансильванії, проте її просування було повільним, що дозволило австрійцям зміцнити свої позиції. Вже у вересні румуни зазнали важкої поразки від підоспілих на допомогу австрійцям двох потужних німецьких армій. До початку грудня 1916 столиця Королівства Румунія Бухарест була взята в кліщі, а 6 грудня місто впало. Нову нищівну поразку австро-німецькі війська завдали румунам у Добруджі. Від 600-тисячної румунської армії залишилося лише 35 тисяч деморалізованих солдатів. Румунська армія фактично перестала існувати.

До кінця грудня 1916 майже вся територія Королівства Румунія була окупована австро-німецькими військами, що значно погіршило й стан російських армій на Південно-Західному фронті, протяжність якого збільшилася на 500 км. З російських корпусів був утворений Румунський фронт. Але створення Румунського фронту сприяло полегшенню становища армій Великої Британії та Французької республіки, бо німецьке командування скоротило лінію свого Західного фронту, перекинувши на Східний ще 20 дивізій.

Див. також 
 Золотий запас румунського королівства
 Румунський фронт
 Румунія в Першій світовій війні
 Союзники в Першій світовій війні
 Битва біля Добрича

Примітки

Література 
  
  
 Jelavich, Barbara. «Romania in the First World War: The Pre-War Crisis, 1912—1914», The International History Review 14, 3 (1992): 441-51.
 Torrey, Glenn E. «The Entente and the Rumanian Campaign of 1916», Rumanian Studies 4 (1976-79): 174-91.
 Torrey, Glenn E. «The Rumanian Campaign of 1916: Its Impact on the Belligerents», Slavic Review 39, 1 (1980): 27-43.
 Torrey, Glenn E. «Romania in the First World War: The Years of Engagement, 1916—1918», The International History Review 14, 3 (1992): 462-79.
 Vinogradov, V. N. «Romania in the First World War: The Years of Neutrality, 1914—1916», The International History Review 14, 3 (1992): 452-61.

Посилання 
 Литература о первой мировой в библиотеке сайта grwar.ru
 WWI Eastern Front Foto.
 Результаты кампании 1916 г
 Кампания 1916 года
 Romanian Campaign — The Burning of Constanza and the Evacuation of Bucharest

Битви Румунії
Битви Росії
Битви Німеччини у Першій світовій війні
Битви Австро-Угорщини
Битви Болгарії
Битви Османської імперії
Битви в Румунії
Румунія в Першій світовій війні
Битви Першої світової війни
Битви 1916
Битви 1917